Miejscowości w Polsce:
 Lendo Ruskie
 Lendo Wielkie